A Chicago Blackhawks egy profi jégkorong csapat az NHL-ben és 2009–2010-es szezon a csapat történetében a 84. volt. A szezon 2009. október 2-án kezdődött a Florida Panthers ellen a finnországi Helsinkiben. A csapat bejutott a rájátszásba és meg sem állt a Stanley-kupa győzelemig, amely 1961 óta az első volt a franchise történetében és összesen a negyedik.

Előszezon

Alapszakasz

Divízió tabella

megjegyzés: a vastagon szedettek bejutottak a rájátszásba

Konferencia tabella

megjegyzés: a vastagon szedettek bejutottak a rájátszásba. A z azt jelenti, hogy a csapat megnyerte a divízióját és a konferenciát is. Az y azt jelenti, hogy a csapat megnyerte a divíziót.

A mérkőzések

Október
megjegyzés: a szezon első két mérkőzése Helsinkiben volt.

November

December

Január

Február

Március

Április

Rájátszás

Nyugati Konferencia negyeddöntő: Chicago Blackhawks vs. Nashville Predators

Nyugati Konferencia elődöntő: Chicago Blackhawks vs. Vancouver Canucks

Nyugati Konferencia döntő: San Jose Sharks vs. Chicago Blackhawks

Stanley-kupa döntő: Chicago Blackhawks vs. Philadelphia Flyers

Alapszakasz statisztikák

Mezőnyjátékosok

''Megjegyzés: a ‡ jelű játékosok a szezon közben más csapathoz kerültek. A † jelű játékosok a szezon közben jöttek.

Kapusok statisztikái

Rájátszás statisztikák

Mezőnyjátékosok

Kapusok statisztikái

Díjak és rekordok

Mérföldkövek

Játékos tranzakciók

Cserék

Megszerzett szabadügynökök

Elvesztett szabadügynökök

Játékos szerződések

Draft
A 2009-es NHL-drafton a Chicago Blackhawks az alábbi játékosokat választotta ki.

Források

NHL